Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Matthew Breen e Lee Pearson che hanno battuto in finale Brandon Hawk e Robert Kendrick 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Matthew Breen /  Lee Pearson (Campioni)
 Cecil Mamiit /  Glenn Weiner (quarti di finale)

 Ivo Karlović /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2001